Landkreis Herzberg ist der Name folgender Landkreise in Brandenburg:

 Landkreis Herzberg (1950–1952), siehe Landkreis Schweinitz
 Landkreis Herzberg (1990–1993), siehe Kreis Herzberg